Манжетка обыкнове́нная () — многолетнее травянистое стелющееся растение, вид рода  семейства .

Вид  нередко рассматривается как сборный. В базе данных The Plant List название  имеет статус unresolved name.

Название 
Манжетка известна под многими народными названиями: грудная трава, недужная, грудница, лапа медвежья, борка, бухарка лесная, лесной хрен, рута, горлянка сердечная, баранник, богова слёзка, аксютина трава, гарник, горлянка, копитник, запольник, звёздочная трава, кальчужник, лапка гусиная, лягушник малый, лапышка, машко, мошки, межперстница, триперестница, поползуха, приворот, приворотень, родимая, росичка, росник обыкновенный, росница, росянка, заячья капуста, шапошник, свиные языки, лопай, лопах, лапа львова и львиная.

Ботаническое описание 

Стебель разветвлённый высотой 30—40 см, приподнимающийся или прямостоячий.

Нижние листья почковидные, почти до середины рассечённые на 7—9 лопастей. Стеблевые листья короткочерешковые или сидячие. Радиальное жилкование. Край листа волнистый. Листья пальчатополопастные или пальчато-рассечённые, округлые, опушённые, с 9—11 вогнутыми лопастями.

Цветки жёлто-зелёные, мелкие, собранные в большом количестве в ложные зонтики. Цветёт с июня по сентябрь.

Распространение 
Манжетка распространена практически по всей Европе, в России — на большей части европейской территории и в Сибири, за исключением самых южных областей.

Растёт по лесам, лугам, лесным опушкам, по краям дорог, на пашнях, в разреженных сосновых и смешанных лесах.

Химический состав 
Химический состав манжетки обыкновенной изучен недостаточно. Известно, что в надземной части находятся дубильные вещества (7,2—11,3 %), катехины. В зелёной части растения дубильных веществ от 7,5 до 9,4 %, здесь же присутствуют флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты и их производные (лутеоновая, эллаговая), лигнин, липиды, кумарины. В листьях дубильных веществ значительно меньше — до 2,5 %. В различных частях растения содержатся также железо, бор, марганец, медь, цинк, молибден, никель.

В фазе цветения листья содержат 170—180 мг % аскорбиновой кислоты.

Значение и применение 
Растение высокой питательной ценности. Переносит заморозки и вытаптывание. Выпас способствует разрастанию на пастбище. Поедается , крупным рогатым скотом, овцами, козами и лошадьми. Хорошо поедается . Луга с преобладанием манжетки обыкновенной могут давать 8—10 ц/га сухой массы.

Применялось для окрашивания тканей в жёлтый цвет.

В пищу используют листья, реже — молодые побеги. Ранней весной из манжетки можно варить супы, щи и готовить салаты. Кроме того, листья манжетки можно засолить вместе с другими овощами или травами и использовать для приготовления первых блюд.

Лекарственное применение 

Все части растения рекомендуется заготавливать во время цветения. Сушить собранное сырьё следует на открытом воздухе в тени, можно и на чердаках и в помещениях с хорошей вентиляцией. Быстро высушить помогут специальная сушилка или русская печь (сушить при температуре не более 60 °C). Хранить высушенные веточки манжетки более года не рекомендуется.

Лекарственные средства из манжетки обладают противовоспалительным, вяжущим, отхаркивающим, ранозаживляющим, мочегонным и лактогенным действием. Регулярный приём внутрь настоя листьев приводит к снижению уровня холестерина в крови. В гинекологии манжетка используется как кровоостанавливающее, нормализует менструальный цикл, помогает в лечении женской половой сферы

Наружное применение препаратов манжетки: при фурункулёзе, язвах, длительно незаживающих гнойных ранах, угрях, вывихах, растяжении связок, опухолях, золотухе; приём внутрь: при атеросклерозе, простуде, сильном насморке, носовых кровотечениях, остром и хроническом бронхите, гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, колитах, сопровождающихся поносом, энтеритах, при сахарном диабете, заболеваниях почек и мочевого пузыря, эпилепсии, ожирении и т. д.

Воздействие на вирус простого герпеса 
По результатам эксперимента учёных из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и научного центра «Вектор» препараты, полученные как из корней, так и из надземных органов манжетки обыкновенной, оказали противовирусный эффект в отношении вируса простого герпеса типов ВПГ-1 и ВПГ-2.

Ингибирование обоих типов ВПГ происходило, когда данный экстракт из корней манжетки обыкновенной вносили одновременно с заражением клеток in vitro или через один час после него: на стадиях адсорбции, проникновения и «раздевания» — высвобождения инфекционной нуклеиновой кислоты из вирусной оболочки. При добавлении этого препарата в период от 3 до 24 часов после инфицирования клеток подавления не было — то есть образец работает только на ранних стадиях.

Примечания

Литература

Ссылки 

Розановые
Флора Евразии
Лекарственные растения
Сорные растения
Кормовые растения
Кормовые растения северного оленя